Amadeus I van Genève, graaf 1128-1178
 Amadeus van Genève-Die, graaf-bisschop van Die 1245-1276
 Amadeus II van Genève, graaf 1280-1308
 Amadeus II van Genève-Maurienne, bisschop van Saint-Jean-de-Maurienne 1213-1220
 Amadeus III van Genève, graaf 1320-1367
 Amadeus III van Genève-Toul, graaf-bisschop van Toul 1321-1330
 Amadeus IV van Genève, graaf 1367-1369